Simon Boglárka szociológus, néprajzkutató, a kolozsvári Unitárius Kollégiumban tanára
Simon Boglárka a Tolna-Mözsi FSE NB I-es női futsalcsapat játékosa
Simon Boglárka (1986) színésznő, az A Társulat István, a királyában előbb Gizellát, majd Koppány feleségét alakította
Simon Boglárka (1990) művésznevén Simon Panna operetténekes születési neve
Simon Boglárka (1992) erdélyi színésznő (teljes neve: Simon Boglárka-Katalin)